Анатолий Михайлович Михайлов:
 Михайлов, Анатолий Михайлович (1931—1997) — видный деятель чувашской музыкальной культуры, композитор, музыкальный педагог.
 Михайлов, Анатолий Михайлович (1925—1988) — советский учёный-металлург, лауреат Премии Совета Министров СССР.